Салинас може да се отнася до:
 Салинас – град и окръжен център на окръг Монтерей, щата Калифорния, САЩ;
 Салинас Грандес – пустиня в Северозападна Аржентина;
 Сан Пабло де лас Салинас – град в Мексико;
 Салинас – град и община в Пуерто Рико;
 Хулио Салинас – испански футболист.

Пояснителни страници